В 1967 году соревнования чемпионата мира по борьбе проходили раздельно: чемпионат мира по греко-римской борьбе проходил с 1 по 3 сентября в Бухаресте (Румыния), а чемпионат мира по вольной борьбе — с 12 по 14 ноября в Дели (Индия).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

1967
Ноябрь 1967 года
Спорт в Румынии в 1967 году
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
Чемпионаты мира в Румынии
Международные соревнования по борьбе в Румынии